Аббревиатура NCP может означать:
 NetWare Core Protocol — сетевой протокол, который используется в некоторых продуктах от Novell
 Network Control Protocol — первый стандарт сетевого протокола сети ARPANET